Hartman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Johann Hartman
 Olga Hartman
 Carl Hartman
 Ronald Lee Hartman
 Willard D. Hartman